Condamine (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Condamine (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Karol Maria de La Condamine – francuski przyrodnik, matematyk i podróżnik